Грей, або Ґрей ( або ) — англійське і шотландське прізвище.

 Аарон Грей (;  1984) — американський баскетболіст, центровий.
 Аделіна Грей (;  1991) — американська борчиня вільного стилю, чемпіонка та призерка чемпіонатів світу.
 Алекс Грей (; 1898—1986) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Альфред Грей (; 1939—1998) — американський математик.
 Бетті Грей (; 1885—1919) — американська акторка епохи німого кіно.
 Ворделл Грей (; 1921—1955) — американський джазовий саксофоніст (тенор).
 Демарай Грей (;  1996) — англійський футболіст, нападник.
 Джеймі Лінн Грей (;  1984) — американська стрілець, олімпійська чемпіонка (2012).
 Джейн Грей (; 1537—1554) — королева Англії.
 Джеймс Грей (;  1969) — американський кінорежисер, продюсер і сценарист.
 Джеррі Грей (;  1961) — канадський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Джоел Грей (, уроджений Джоел Девід Кац ; 1932) — американський актор.
 Джон Грей (;  1951) — американський сімейний психотерапевт, викладач і письменник.
 Джон Едвард Грей (; 1800—1885) — англійський зоолог.
 Джордж Роберт Грей (; 1808—1872) — британський зоолог.
 Долорес Грей (; 1924—2002) — американська акторка і співачка.
 Едді Грей (;  1948) — шотландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ейлін Грей (; 1878—1976) — ірландська дизайнерка меблів і архітекторка, піонерка модернізму в архітектурі.
 Ейса Грей (; 1810—1888) — один з найвідоміших американських ботаніків XIX століття.
 Ел Грей (; 1925—2000) — американський джазовий тромбоніст.
 Енді Грей (;  1955) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Ірина Валентинівна Грей ( 1963) — українська акторка, режисер.
 Катріона Грей (;  1994) — австралійсько-філіппінська модель, співачка, телеведуча.
 Кейша Грей (;  1994) — американська порноакторка.
 Лоуренс Грей (; 1898—1970) — американський актор.
 Мартін Грей (;  1922) — французький єврей, автор 12 книг, можливо літературна містифікація письменника Макса Галло.
 Персі Грей (; 1869—1952) — американський художник-пейзажист.
 Пол Грей (; 1972—2010) — музикант, відомий як басист гурту Slipknot.
 Рокі Грей (;  1974) — американський музикант.
 Саша Грей (;  1988) — американська акторка, модель, музикант і колишня порноакторка.
 Семюел Фредерік Грей (; 1766—1828) — британський біолог, міколог та фармаколог.
 Скайлар Грей (;  1986) — американська співачка, авторка пісень, музичний продюсер, гітаристка та піаністка.
 Террі Грей (;  1938) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Філ Грей (,  1968) — північноірландський футболіст, нападник.

Див. також 
 Ґрей

Англійські прізвища
Шотландські прізвища